Phanerophlebia, rod papratnica iz porodice rebračevki (Dryopteridaceae), kojemu pripada 10 priznatih vrsta iz Meksika, Srednje Amerike i Antila.

Vrste 
 Phanerophlebia auriculata Underw.
 Phanerophlebia aurita Fée
 Phanerophlebia gastonyi Yatsk.
 Phanerophlebia haitiensis C. Chr.
 Phanerophlebia juglandifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.
 Phanerophlebia macrosora (Baker) Underw.
 Phanerophlebia nobilis (Schltdl. & Cham.) C. Presl
 Phanerophlebia pumila (M. Martens & Galeotti) Fée
 Phanerophlebia remotispora E. Fourn.
 Phanerophlebia umbonata Underw.

Izvori 

Dryopteridoideae